Elosa är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Lord 1891. Elosa ingår i familjen Trichocercidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Elosa